Holger Rosenkrantz kan syfta på bland andra:

 Holger Holgersen Rosenkrantz (död 1534) till Boller.
 Holger Rosenkrantz (1517–1575), en dansk adelsman
 Holger Rosenkrantz (1574-1642), "den lärde" (1574-1642) till Rosenholm.
 Holger Rosenkrantz (1586-1647) "den rike" (1586-1647) till Glimmingehus.
 Holger Rosencrantz (1823-1912), svensk överstelöjtnant och kammarherre.